Cérbero — cão mitológico, guardião dos infernos na mitologia grega
 Cérbero (constelação) — constelação de classificação antiga
 Cerberus Capital Management — banco de investimentos

Desambiguação

fr:Cerbère (homonymie)